Кои (язык) (:en:Koi language) — язык в Непале
 Карпы кои — декоративные одомашненные подвиды карпа обыкновенного (Cyprinus carpio).

См. также 
 КОИ